Концтабір Уккермарк () — концентраційний табір у Німеччині під-час Другої світової війни в 1942–1945 роках.

20 квітня 1942 р. цей табір був відкритий. До 1945 р. це був маленький нацистський концентраційний табір для дівчат віком від 16 до 21 років, яких німці вважали проблематичними й схильними до скоєння злочинів проти Третього Рейху. Дівчата, яким виповнювалося 21 рік передавали в табір «Равенсбрюк» у Фірстенберзі на річці Гаволь. Табірна адміністрація була в структурі адміністрації табору «Равенсбрюк». Першим директором табору була Лоте Тоберенц, другим — Йоган Брах. Обидвоє вони були пізніше притягнуті до судової відповідальності.

У січні 1945 р. він був перетворений на «надзвичайний» табір смерті. Тоді ж у січні 1945 р. табір був закритий, а його інфраструктура була пізніше використана для табору смерті проти «жінок, які були хворі непродуктивністю, і які мали вік більше 52 років». Було забито більше як 5000 жінок, а серед ув'язнених цього концтабору вижило тільки 500 осіб.
У березні 1945 року зазначений концтабір був закритий, оскільки радянські війська звільнили його в ніч з 29 на 30 квітня того ж року.

Джерела 
 Silke Schäfer: Zum Selbstverständnis von Frauen im Konzentrationslager: das Lager Ravensbrück, TU Berlin, 2002 
 A. Ebbinghaus, Opfer und Täterinnen. Frauenbiographien des Nationalsozialismus., Nördlingen (1987), стор. 287, ISBN 3-596-13094-8 
 Barbara Bromberger, Hans Mausbach: Feinde des Lebens. NS-Verbrechen an Kindern. Pahl-Rugenstein, Köln 1987, ISBN 3-7609-1062-9. 
 Inge Deutschkron (Hrsg.): … denn ihrer war die Hölle. Kinder in Gettos und Lagern. Verlag Wissenschaft u. Politik, Köln 1985, ISBN 3-8046-8565-X. 
 Katja Limbächer, Maike Merten, Bettina Pfefferle (Hrsg.): Das Mädchenkonzentrationslager Uckermark. Unrast Verlag, Göttingen, 2000 bzw. 2005 — 2. Auflage. 294 Seiten. ISBN 3-89771-202-4 
 Limbächer, Das Mädchenkonzentrationslager Uckermark, Beiträge zur Geschichte und Gegenwart, Merten, Pfefferle; ISBN 3-89771-204-0 

Концентраційні табори Третього Рейху
Засновані в Німеччині 1942
Історія Бранденбургу
Табори смерті Третього Рейху
Німеччина в Другій світовій війні